Vítovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Vítovice, Ortsteil von Hořepník, Okres Pelhřimov
 Vítovice, Ortsteil von Planá u Mariánských Lázní, Okres Tachov
 Vítovice, Ortsteil von Rousínov, Okres Vyškov; siehe Vítovice (Rousínov)
Siehe auch
 Wittowitz